Jacques Garello, économiste français.
 Stefania Garello (née en 1963), actrice italienne.